Giuseppe Forti, född 21 december 1939, död 2 juli 2007, var en italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som G. Forti och som upptäckare av 49 asteroider. Alla tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 6876 Beppeforti är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Giuseppe Forti

Referenser 
 

Födda 1939
Avlidna 2007
Män
Italienska astronomer under 1900-talet
Italienska astronomer under 2000-talet